Příjmení Kasal nosí více významných osobností:

 Anna Jahodová-Kasalová (1848–1917) – česká spisovatelka
Bohumil Kasal (* 1956) – profesor, stavař
 David Kasal (* 1969) – český politik a lékař
 Jan Kasal (rozcestník) – více osob
 Jana Kasalová – rozcestník
 Lubor Kasal (* 1958) – český básník a publicista
 Martin Kasal (* 1971) – český kulturista
 Pavel Kasal (* 1942) – český lékař
 Renata Kasalová (* 1969) – slovenská stolní tenistka

Externí odkazy 
  

Česká příjmení